Herodes je jméno, užívané především v dynastii Herodovců, následně používané také jako příjmení:

 Herodes Veliký (asi 74 př. n. l. – 4  př. n. l.) – král Judeje, který rekonstruoval Druhý chrám v Jeruzalémě
jeho synové
 Herodes Archelaos (23 př. n. l. – 18 n. l.) – nástupce Heroda Velikého v Judsku, v Samaří a Idumeji
 Héródés Antipas (20 př. n. l. – 39 n. l.) – tetrarcha Galileje a Pereje, věznil a nechal popravit Jana Křtitele
 Herodes Agrippa I. (11 př. n. l. – 44 n. l.) – král Judeje v letech 41 n. l. – 44 n. l.
 Filip I. Herodes, také Herodes II. (27 př. n. l. – 33 n. l.) – syn Heroda Velikého
 Filip II. Herodes, také tetrarcha Filip (20 př. n. l. – 34 n. l.) – tetrarcha Trachonidy a Itureje
vnuk
 Herodes Agrippa II. (27–100) – syn Heroda Agrippy I., král Chalkidy, poslední král z dynastie Herodovců

jiní nositelé
 Héródés Attikos (100-177) – řecký politik a řečník, vychovatel Marca Aurelia

příjmení
 Martin Herodes (* 1976 ) – český manažer, švagr Andreje Babiše
 Monika Babišová (roz. Herodesová; *1974) – manželka Andreje Babiše